Танк на воздушной подушке:
 Боевая машина на воздушной подушке
 Танк на воздушной подушке — название, под которым наиболее широко известен первый в мире проект машины такого типа, разработанной в 1937 году (по документам завода-разработчика проходил как «Земноводный подлетающий танк»).
 «Танк на воздушной подушке» — название, под которым широко известен Объект 760 — опытный ходовой макет лёгкого танка на воздушной подушке, созданный в начале 1960-х.